Куяныш — река в России, протекает по Башкортостану. Устье реки находится в 71 км по левому берегу реки Большой Юшатырь. Длина реки составляет 21 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сакмара от впадения реки Большой Ик и до устья. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000712112200006848.

Примечания 

Реки Куюргазинского района